Affligem kan syfta på:

 Affligem, Belgien – en kommun i Belgien
 Affligem (öl) – ett belgiskt klosteröl